Cet article relate le parcours de l'équipe de Croatie masculine de handball lors du Championnat du monde 2021 qui a lieu en Égypte en . Il s'agit de la  de la Croatie aux Championnats du monde.

Présentation

Maillots

Qualification 

La  se qualifie grace à sa  au Championnat d'Europe 2020.

Effectif pour la compétition

Résultats

Tour préliminaire

Tour principal

Statistiques et récompenses

Buteurs

Gardiens de but

Références

Voir aussi 
 Équipe de Croatie masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2021

Monde 2021
Croatie